Alicia de Borbón y Austria o Alicia de Borbón-Parma y Habsburgo-Lorena (Viena, 13 de noviembre de 1917 - Madrid, 28 de marzo de 2017) fue una princesa austriaca. Princesa de Parma de nacimiento, fue también princesa de las Dos Sicilias e infanta de España por matrimonio. Estuvo casada con  Alfonso de Borbón y Borbón, infante de España, duque de Calabria, conde de Caserta y pretendiente a jefe de la casa real de las Dos Sicilias.

Familia 

Era hija de Elías I, duque de Parma (1880-1959) y de la archiduquesa María Ana de Austria (1882-1940). Nieta por vía paterna del duque Roberto I de Parma y de la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias (hija del Rey Fernando II de las Dos Sicilias). Por vía materna es nieta del archiduque Federico de Austria, duque de Teschen y de la princesa Isabel de Croÿ. Su madre, la archiduquesa María Ana de Austria, era sobrina de la reina María Cristina de España, esposa del rey Alfonso XII.

La princesa Alicia fue la única en contraer matrimonio de los ocho hijos del duque Elías de Parma.

A sus noventa y seis años y medio (al momento de abdicado su sobrino Juan Carlos I,) no había registro ni memoria de ninguna otra Infanta tan longeva (incluyendo a todos los descendientes en 1.ª o 2.ª generación de cualquier Rey de España, bien consanguíneos, bien por matrimonio), si bien existe el precedente de la infanta Alicia María de Borbón, biznieta por línea masculina del infante Carlos María Isidro de Borbón, y por tanto tataranieta del rey Carlos IV, quien falleció a la edad de casi noventa y ocho años y medio el 20 de enero de 1975.

Así y todo, todavía podía vérsela ocasionalmente participar con motivo de actos que organiza la Casa Real Española. Sobrevivió como la última tía con vida de Juan Carlos I, y por ende última tía abuela paterna del monarca sucesor, Felipe VI, al tratarse de la viuda de un tío materno de los hijos de los condes de Barcelona. Y sus descendientes son tenidos por válidos al plantearse una hipotética desaparición de los descendientes del único varón sobreviviente del infante Juan.

De no haber tenido hijos los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, habría llegado a ser reina consorte de España. A pesar de no presentar ninguna reclamación sobre sus "derechos", era considerada por algunos como legítima reina de Navarra.

Nupcias y descendientes 

La princesa Alicia contrajo matrimonio el 16 de abril de 1936 en la Minoritenkirche de Viena con el infante Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (1901-1964). El infante Alfonso era hijo del príncipe Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y de María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena, hija de Alfonso XII de España y princesa de Asturias desde su nacimiento hasta su muerte. El infante Alfonso había nacido en 1901 en Madrid, en el Palacio Real y había sido heredero a la corona de España durante un breve período de tiempo (1904-1907). El matrimonio tuvo tres hijos:

 La princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duquesa de Salerno. Casada con Íñigo Moreno de Arteaga, XII marqués de Laula y I marqués de Laserna y son padres de siete hijos: Rodrigo, Alicia, Alfonso †, Beatriz, Fernando †, Clara y Delia.
 El príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma †. Infante de España, duque de Calabria, conde de Caserta. Casado con la princesa Ana de Orleans, princesa de Francia y fueron padres de cinco hijos: Cristina, María Paloma, Pedro, Inés y Victoria.
 La princesa Inés de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duquesa de Siracusa. Se casó con Luis Morales y Aguado †. En 1978 la pareja se divorció, fueron padres de cinco hijos: Isabel María, Eugenia, Sonia (fallecida), Manuel y Mencía María.

Títulos 

 1917 - 1936: Su Alteza Real la princesa Alicia de Borbón, princesa de Parma. 
 1936 - 1960: Su Alteza Real la infanta doña Alicia de España, princesa de las Dos Sicilias, princesa de Parma. 
 1960 - 1964: Su Alteza Real la infanta doña Alicia de España, princesa de las Dos Sicilias, princesa de Parma, duquesa de Calabria, condesa de Caserta. 
 1964 - 2017: Su Alteza Real la Infanta doña Alicia de España, princesa de las Dos Sicilias, princesa de Parma, duquesa viuda de Calabria, condesa viuda de Caserta.
<center>
{| border="0" align="center"
| 
| 
| 
|-
|<center>Escudo como infanta(1936-1960)
|<center>Escudo como infanta yduquesa de Calabria(1960-1964)
|Escudo como viuda(1964-2017)
|}

Distinciones honoríficas 

  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (1960). ()

Ancestros

Véase también

Referencias

Enlaces externos 

 Real Casa de Borbón Dos Sicilias, Jefe de la Casa S.A.R. Infante Don Carlos, Duque de Calabria

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Casa de Borbón-Parma
Duques de España
Infantas de España por matrimonio
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Princesas de Parma
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Nacidos en Viena
Católicos de Austria
Fallecidos en Madrid